Marinho est un nom propre utilisé comme nom de personne et comme nom de lieu.
L'adjectif  signifie . C'est aussi le diminutif portugais du prénom Mário.

Anthroponyme 

 Ananda Cristina Marinho (1989-), joueuse brésilienne de volley-ball ;
 António de Sousa Marinho e Pinto (1950-), juriste et un homme politique portugais ;
 Euclydes Marinho (1950-), producteur et réalisateur brésilien ;
  (1876-1925), journaliste brésilien ;
 Jaildo Marinho (1970-), sculpteur et peintre franco-brésilien ;
 Jair Marinho de Oliveira (1936-2020), footballeur international brésilien ;
 Manuel Marinho Alves, mieux connu sous le nom de Maneca (1926-1961), joueur de football brésilien ;
  (1947-), homme d'affaires brésilien ;
 Rui Miguel Marinho dos Reis, dit Rui Miguel (1984-), footballeur portugais;
 Tiffani Marinho (1999-), athlète brésilienne.

 Marinho (1943-) Mário da Silva Mateus, footballeur international portugais ;
 Marinho (1957-2020), Mário José dos Reis Emiliano, footballeur international brésilien ;
 Marinho (1970-), Mário Teixeira da Costa; footballeur portugais ;
 Marinho (1972-), Mário Fernando Duarte, joueur portugais de football de plage ;
 Marinho (1983-), Mário Rui Correia Tomás, footballeur portugais ;
 Marinho (1990-), Mário Sérgio Santos Costa, footballeur brésilien, meilleur joueur sud-américain de l'année en 2020 ;
 Marinho Chagas (1952-2014), Francisco das Chagas Marinho, footballeur brésilien.

Toponyme 

 Cônego Marinho, municipalité brésilienne ;
 Ielmo Marinho, municipalité brésilienne ;
 Saldanha Marinho, ville brésilienne.

 Olho Marinho, freguesia portugaise.